Setiostoma é um gênero de traça pertencente à família Oecophoridae.

Espécies
 Setiostoma argyrobasis
 Setiostoma callidora
 Setiostoma chlorobasis
 Setiostoma chrysabasis
 Setiostoma cirrhobasis
 Setiostoma cnecobasis
 Setiostoma dietzi
 Setiostoma earobasis
 Setiostoma eusema
 Setiostoma fernaldella
 Setiostoma flaviceps
 Setiostoma flinti
 Setiostoma hemitheia
 Setiostoma leuconympha
 Setiostoma ochrobasis
 Setiostoma silvibasis
 Setiostoma thiobasis
 Setiostoma xanthobasis
 Setiostoma xuthobasis
}}
}}

Referências

Bibliografia 
 Nielsen E.S., Edwards E.D. & Rangsi T.V. (eds.) (1996), Checklist of the Lepidoptera of Australia; Monographs on Australian Lepidoptera Volume 4; CSIRO Publishing, Melbourne, 1996 
 Kristensen, N.P. (ed.), 1999. Handbook of Zoology: Bd. 4. Arthropoda: Insecta. Teilbd. 35, Lepidoptera, moths and butterflies. Vol. 1. Evolution, systematics, and biogeography. W.de Gruyter, Berlin.

Agonoxenidae